Mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Taku:

 HMS Taku (1900) war ein 1900 in China erbeuteter chinesischer Zerstörer. Das Kriegsschiff wurde 1898 bei Schichau in Deutschland gebaut und 1916 in Hongkong zur Verschrottung verkauft. Die Kaiserliche Marine verfügte über die gleichartige SMS Taku.
 HMS Taku (N38) war ein U-Boot der T-Klasse, das 1939 vom Stapel lief und 1946 zur Verschrottung verkauft wurde.

Taku, HMS